Als Kaltblüter bezeichnet man

 heute unübliche Bezeichnung für wechselwarme Tiere, siehe wechselwarmes Tier
 bestimmte Pferderassen, siehe Kaltblüter (Pferd)